Мастино II делла Скала (; 1308, Верона — 3 июня 1351, там же) — с 1329 года правитель Вероны.

Биография 
Представитель знаменитой династии Скалигеров, гибеллинского рода в Вероне, который правил Вероной с 1262 по 1387 годы, династия Скалигеров внесла большой вклад в культуру города, формально занимая должность наместника. Сын Албоино делла Скала.

Стал во главе Вероны после смерти своего дяди Кан Гранде I делла Скала (1291—1329), подеста Вероны в 1312 году.

В начале своего правления, отказавшись от осторожной сбалансированной политики своего отца, начал экспансию по отношению к соседним правителям, расширив свои владения во все стороны вплоть до Тосканы: в 1332 году он завоевал Брешию, в 1335 — Парму, входившую в Ломбардскую лигу и Лукку в Тоскане.

Такая политика вовлекла Верону в войну с Флоренцией, Миланом и Венецией, создавших Лигу, в которую вошли города: Флоренция, Сиена, Болонья, Перуджа и Венеция.

Одни только венецианцы смогли выставить армию в  человек. Боевые действия проходили на всей территории Скалигеров, с переменными успехами для обеих сторон.

На начальном этапе военных действий Мастино II имел успехи, однако после присоединения к Лиге правителя Милана Аццоне Висконти, правителя Феррары, Гонзага из Мантуи, а также Папской области, чаша весов склонилась на сторону его врагов.

В конце концов, Мастино II делла Скала потерпел поражение и утратил Парму, а Лукку вынужден был уступить за денежное вознаграждение Флоренции.

В марте 1337 года после длительных переговоров враждующие стороны пришли к мирному соглашению, которое позволило Венеции вернуть захваченные земли.

Мастино II, недовольный условиями мирного соглашения, призвал на помощь в качестве посредника императора Людовика IV, но император встал на сторону дожа Венеции Франческо Дандоло и получил взамен права на город Местре. 24 января 1339 года мирный договор был заключен в базилике Святого Марка в Венеции.

Мастино II делла Скала умер в Вероне в 1351 году. Похоронен в готическом мавзолее рядом с церковью Санта Мария Антика, в одной из известных гробниц Скалигеров — Арке Мастино II.

Предки 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
 Mastino II della Scala 

Мастино II
Мастино II